1999 Голяма награда на Япония е 15-о за Голямата награда на Япония и шестнадесети последен кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 31 октомври 1999 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Преди началото на състезанието, Еди Ървайн води с 4 точки преднина пред съперника за титлата Мика Хакинен. За да спечели титлата, Хакинен трябва да завърши като победител в състезанието, независимо на коя позиция ще финишира Ървайн. Ако Ървайн спечели титлата, Хакинен трябва да завърши втори докато северно-ирландеца му трябва поне 4-та позиция.

В квалификацията Михаел Шумахер взе пола с време 1:37.470, с Макларън-ите на Хакинен и Дейвид Култард. Хайнц-Харалд Френтцен с Джордан е четвърти с Ървайн пети. Прост-овете на Оливие Панис и Ярно Трули са съответно 6-и и 7-и и Джони Хърбърт със Стюарт 8-и. Ървайн имаше невероятна катастрофа по време на квалификацията с 10 минути преди края.

На самия старт Хакинен мина пред М. Шумахер към подхода на първия завой. Панис стартирайки 6-и успя да изпревари Ървайн, Култард и Френтцен за да заеме 3-та позиция. Алесандро Занарди е първият отпаднал още на първата обиколка с проблем с електрото. Класирането не се променя до 16-а обиколка където Панис спря за своя първи пит-стоп. Три обиколки по-късно обаче трябваше да преустанови своето участие с повреда по алтернатора. Деймън Хил за когото това е последно състезание във Формула 1 се прибра в пита си след лошо начало като в един момент е 14-и. Шумахер поведе за кратко след като Хакинен спря в 19-а обиколка преди германеца да спре в 22-рата за да върне позицията на финландеца. По същото време Култард спря при своите механици и успя да мине пред Ървайн след пит-стопа на северно-ирландеца. Класирането не се промени преди Култард да се завърти в 34 обиколка, и това моментално прати шотландеца отново при своитемеханици със счупен преден спойлер. Той се върна пред Шумахер коствайки ценни секунди за германеца. Скоро Култард отпадна с повреда по хидравликата. Никакви промени не са настъпили и Хакинен печели не само състезанието но и втората поредна титла при пилотите. Шумахер и Ървайн пристигнаха 2-ри и 3-ти. Френтцен финишира 4-ти заедно с Ралф Шумахер и Жан Алези в своето последно състезание за Заубер.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония